Xianglong zhaoi ('llangardaix volador de Zhao' en xinès) és una espècie extinta de sauròpsid (rèptil) escatós descoberta a la província de Liaoning (República Popular de la Xina). És conegut a partir de l'holotip (LPM 000666), un esquelet complet amb impressions de pell. Aquest exemplar data de l'època del Barremià (Cretaci inferior) de la formació de Yixian, prop de Yizhou. La característica més notable d'aquesta espècie són les seves costelles de gran longitud, vuit a cada costat, que estaven subjectes a una membrana de teixit tou i li permetien planejar. Era un llangardaix acrodont i una anàlisi cladística indicà que estava agrupat amb iguanis com els agàmids, els camaleònids i els leiolepidins.

L'espècimen fòssil mesurava prop de 15,5 centímetres de llargada, dels quals 9,5 centímetres corresponien a la cua, però segons els descriptors era un exemplar juvenil. Per tant és l'únic llangardaix planador fòssil conegut, tot i que existiren altres rèptils no relacionats que també utilitzaven les costelles per a planar.

Posicions filogenètiques dels rèptils planadors segons Li et al. (2007), Fraser et al. (2007) i Mikko's Phylogeny.

Capacitat de planatge 
Xianglong és una de les poques criatures que utilitzaven les seves costelles com a ales per a planar. Altres criatures, com l'esquirol volador i la granota voladora de Malabar, Rhacophorus malabaricus, tenen membranes subjectes d'altres maneres, com entre els dits dels peus o entre les extremitats. Dues criatures que utilitzen el mateix mètode per a volar, els actuals "dracs voladors" (del gènere Draco, que en llatí precisament tradueix 'drac') i rèptils fòssils del Triàsic com Kuehneosaurus, i curiosament presenta una anatomia general similar malgrat haver viscut prop de 100 milions d'anys abans que Xianglong. Malgrat la seva "envergadura" de 11 centímetres, el llangardaix podria haver sigut molt àgil a l'aire, possiblement per a escapar dels dinosaures amb plomes amb els quals coexistia.

Xianglong tenia urpes lleugerament corbes, cosa que indica que era arborícola. Per descomptat, això era necessari perquè fos efectiva la seva forma de "vol".

Xu Xing, paleontòleg xinès i un dels descriptors de Xianglong, establí que és possible que Xianlong hagués pogut planar cobrint una distància igual a la meitat d'un camp de futbol, molt més extens que l'abast de l'actual Draco.

Referències

Enllaços externs 
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/03/070320-gliding-lizard.html
https://web.archive.org/web/20080719000416/http://www.livescience.com/animalworld/070319_gliding_lizard.html

Sauròpsids del Cretaci
Iguanis